Ралли Аргентины 2016 года (официально 36° YPF Rally Argentina) — четвёртый этап чемпионата мира по ралли 2016 года, проходивший с 21 по 24 апреля. Это 36-ое Ралли Аргентины и в целом, и в рамках чемпионата мира.

Первая в карьере победа для новозеландца Хейдена Пэддона.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 16, 32 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2016 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2016 году